Zaks ist der Familienname folgender Personen:

 Olga Zaks (* 1989), rumänisch-deutsche Lyrik- und Dramatikerin
 Saul Zaks (* 1961), argentinischer Dirigent und Musikpädagoge.
 Tal Zaks (* 1965), israelischer Mediziner